A 2022-es Párizs–Nizza-kerékpárverseny a sorozat történetének 80., a 2022-es UCI World Tour 4. versenye volt.

Indulók

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

8. szakasz

Összegzés

 A második szakaszon Primož Roglič -aki második volt a pontversenyben- viselte a zöld trikót, mert az első Christophe Laporte viselte a sárga trikót mint az összetettben vezető.
A harmadik szakaszon Fabio Jakobsen viselte a zöld trikót hasonló okból.
 Az ötödik szakaszon Mads Pedersen -aki második volt a pontversenyben- viselte a zöld trikót, mert az első Wout van Aert viselte a sárga trikót mint az összetettben vezető.

Végeredmény

Párizs–Nizza
Párizs–Nizza